Fernando Guimarães ist der Name folgender Personen:

* Fernando Guimarães Kevanu (1936–2022), angolanischer Geistlicher und Bischof von Ondjiva
 Fernando José Monteiro Guimarães (* 1946), brasilianischer römisch-katholischer Bischof